Llista de masies i altres construccions relacionades de la subcomarca del Baix Maresme, al Maresme (municipis d'Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d'Estrac, Dosrius, el Masnou, Mataró, Òrrius, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de masies del Maresme - Alt Maresme
 Llista de monuments del Maresme

 Llista de masies del Maresme - Baix Maresme
Maresme Baix